Bieg na 5000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 25 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Claudia Pechstein.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994